D.L. е мултимедийно театрално представление от режисьорите Светослав Николов и Милена Станойевич, представено на камерна сцена на Сатиричния театър, София през 2005 г.

Спектакълът е продукция на УТ „Театър на голия охлюв“ към НБУ.

Участват: Боян Мечков, Зорница Лазарова, Ирена Тодорова, Невена Денчева, Стела Кръстева

Костюми и сценография: Биляна Георгиева, Димитър Асенов

Драматург: Ана Васева

Мултимедия: Любен Аврамов

Музика: Ева Спасова

Режисьори: Светослав Николов, Милена Станойевич

Източници 

Български пиеси
Сатирични пиеси